Popovo (Bulgarije), een stad in Bulgarije
Popovo (Slovenië), een dorp in Slovenië